In dieser nicht vollständigen Liste sind Besitzer des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich (1952) mit kurzen Angaben zur Person und, wenn bekannt, zum Anlass der Verleihung aufgeführt.

Bei den Berufs- bzw. Funktionsbezeichnungen ist der Einheitlichkeit halber immer der erlernte Beruf (falls relevant, sonst der zum Zeitpunkt der Verleihung ausgeübte Beruf) und nachstehend die Funktion, gereiht nach politischer Ebene, angegeben.

Die Einträge sind, falls bekannt, nach dem Verleihungsjahr oder der Veröffentlichung sortiert, innerhalb des Jahres alphabetisch, die Jahresangaben haben aber aufgrund der verschiedenen Quellangaben eine Unschärfe, da die Zeit vom Antrag über die Verleihung bis zur Bekanntmachung mehrere Monate betragen kann.

Eine – teils unvollständige – Liste findet sich in einer Anfragebeantwortung des Bundeskanzlers im April 2012 (siehe in den Weblinks #Anfragebeantwortung-BK-2012).

Liste der Träger des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich

Groß-Stern des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich 
Siehe Liste der Träger des Groß-Sterns des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich (1952).

Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich 
Siehe Liste der Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens am Bande für Verdienste um die Republik Österreich (1952).

Großes Silbernes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich 
Siehe Liste der Träger des Großen Silbernen Ehrenzeichens am Bande für Verdienste um die Republik Österreich (1952).

Großes Goldenes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich 
Siehe Liste der Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich (1952).

Großes Silbernes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich 
Siehe Liste der Träger des Großen Silbernen Ehrenzeichens mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich (1952).

Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 
Siehe Liste der Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich (1952).

Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 
Siehe Liste der Träger des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich (1952).

Großes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 
Siehe Liste der Träger des Großen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich (1952).

Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 
Siehe Liste der Träger des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich (1952).

Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 
Siehe Liste der Träger des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich (1952).

Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich 
Siehe Liste der Träger des Goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich (1952).

Silbernes Verdienstzeichen der Republik Österreich 
Siehe Liste der Träger des Silbernen Verdienstzeichens der Republik Österreich (1952).

Goldene Medaille für Verdienste um die Republik Österreich 
Siehe Liste der Träger der Goldenen Medaille für Verdienste um die Republik Österreich (1952).

Silberne Medaille für Verdienste um die Republik Österreich 
Siehe Liste der Träger der Silbernen Medaille für Verdienste um die Republik Österreich (1952).

Bronzene Medaille für Verdienste um die Republik Österreich 
Diese Auszeichnung wird nicht mehr vergeben.

Siehe auch 
 Liste der österreichischen Orden und Ehrenzeichen
 Liste der Träger des Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien
 Liste der Träger des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich
 Liste der Träger des Ehrenzeichens des Landes Steiermark
 Liste der Träger des Ehrenzeichens des Landes Oberösterreich
 Liste der Träger des Ehrenzeichens des Landes Salzburg
 Liste der Träger des Ehrenzeichens des Landes Kärnten
 Liste der Träger des Ehrenzeichens des Landes Tirol
 Liste der Träger des Ehrenzeichens des Landes Vorarlberg in Gold

Literatur 
 Peter Diem: Die Symbole Österreichs. Zeit und Geschichte in Zeichen. Krenmayr & Scheriau, Wien 1995, ISBN 3-218-00594-9, S. 224–226, 293–388.
 Günter Erich Schmidt: Orden und Ehrenzeichen Österreichs 1945–1999. Wien 1999.
 Walter A. Schwarz: „Hab' die Ehre …“ 50 Jahre Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 1952-2002. Münze Österreich, Wien 2002 (Katalog der gleichnamigen Ausstellung).

Weblinks 
 Rechtsgrundlagen:
 Bundesgesetz vom 2. April 1952 über die Schaffung von Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, Stammfassung: .  im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS).
 Verordnung der Bundesregierung vom 13. Mai 1953, betreffend das Statut für das Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, Stammfassung: .  im RIS.
  Anfrage des Bundeskanzlers an die Präsidentin des Nationalrates, 10542/AB, XXIV. GP, BKA-353.110/0073-I/4/2012, 23. April 2012, auf der Website des Österreichischen Parlaments (PDF; 6,9 MB). In der Anlage: Aufstellung der Österreichischen Präsidentschaftskanzlei (Hrsg.) über die von 1952 bis April 2012 an (ehemalige) in- und ausländische Regierungsmitglieder sowie an sonstige Persönlichkeiten verliehenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, des Österreichischen Ehrenzeichens und Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst und des Befreiungs-Ehrenzeichens, S. 4–2038.

 Landesamtsdirektion des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung, Referat Protokoll und Auszeichnungen:
 Ehrenzeichen – Einordnung in die internationale Nomenklatur.
 Republik Österreich: Ehrenzeichen. Umfangreiche Dokumentation und Fotos aller in Österreich aktuell (sowie teils historisch dargestellt) vergebenen Ehrungen und Auszeichnungen der Republik Österreich (zivil und militärisch), der Bundesländer, von Graz, im Sport sowie von wichtigen Non-Profit-Organisationen und Universitäten.
 Österreich und seine Ehrenzeichen. Mit Rangliste der Ehrenzeichen, die durch den Bundespräsidenten der Republik Österreich verliehen werden und Fotostrecke. In: bundespräsident.at. Website der Präsidentschaftskanzlei.
 Bundesauszeichnungen und militärische Auszeichnungen. Mit Fotostrecker aller Stufen des Ehrenzeichens der Republik. In: bundesheer.at. Website des Bundesministeriums für Landesverteidigung.
 Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. In: oesterreich.gv.at in der Fassung vom 17. April 2020. Verantwortliche Behörde für die Seite: Bundeskanzleramt.

Ehrenzeichen fur Verdienste um die Republik Osterreich
!